Essendo la prima edizione del torneo non si aveva alcun detentore del titolo.

In finale Andrej Rublev ha battuto Lloyd Harris con il punteggio di 6-3, 6-0.

Teste di serie 

  Alex De Minaur (ritirato)
  Felix Auger-Aliassime (semifinale)
  Andrej Rublev (campione)
  Pablo Carreño Busta (quarti di finale)

  Taylor Fritz (primo turno)
  Christian Garín (primo turno)
  Jan-Lennard Struff (secondo turno)
  Reilly Opelka (primo turno)

Wildcard 

  Alex Bolt (quarti di finale)
  James Duckworth (secondo turno)

 Alexei Popyrin (primo turno)

Qualificati 

  Federico Delbonis (primo turno)
  Grégoire Barrère (primo turno)

  Tommy Paul (semifinale)
  Lloyd Harris (finale)

Lucky loser 

  Jaume Munar (secondo turno)
  Salvatore Caruso (primo turno)

  Stéphane Robert (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Adelaide International 2020